Název Radostice má více sídel:
 Radostice, obec v okrese Brno-venkov
 Radostice (Borovany), část města Borovany v okrese České Budějovice
 Radostice (Kamenný Újezd), část obce Kamenný Újezd v okrese České Budějovice
 Radostice (Vchynice), část obce Vchynice v okrese Litoměřice
 Radostice (Hlavňovice), část obce Hlavňovice v okrese Klatovy

Externí odkazy